В одиночному розряді тенісного турніру WTA German Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Керолайн Столл здобула титул, у фіналі перемігши Регіну Маршикову 7-6, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Венді Тернбулл (1-ше коло)
  Керрі Рід (чвертьфінал)
  Вірджинія Рузічі (півфінал)
  Івонн Гулагонг (півфінал)

 Сью Баркер (2-ге коло)
 Регіна Маршикова (фінал)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Маріс Крюгер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA German Open